Il doppio  dell'Open Castilla y León 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Stefano Ianni e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ken Skupski e Neal Skupski hanno battuto in finale Michail Elgin e Uladzimir Ihnacik 6-3, 6–7(4–7), [10-6]

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Frank Moser (semifinali)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Campione)

  Michail Elgin /  Uladzimir Ihnacik (finale)
  Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Castilla y León 2013
ATP Challenger Tour 2013